Nilsson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Sven Nilsson
 Nils Heribert Nilsson